Il doppio del WTA New Jersey 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Gigi Fernández e Lori McNeil erano le detentrici del titolo, ma solo Fernández ha partecipato in coppia con Robin White.

Fernández e White hanno perso in finale contro 6–3, 6–2 Jana Novotná e Helena Suková.

Teste di serie
 Jana Novotná /  Helena Suková (campionesse)
 Larisa Neiland /  Nataša Zvereva (semifinali)
 Eva Pfaff /  Elizabeth Smylie (quarti di finale)
 Gigi Fernández /  Robin White (finale)

Tabellone

Note 
 

WTA New Jersey 1988